Borstel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Borstel, Sülfeld – ort, Sülfeld, Schleswig-Holstein, 
 Borstel, Schleswig-Holstein – kommun i Tyskland, Schleswig-Holstein, 
 Borstel, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Borstel-Hohenraden, Schleswig-Holstein, 
 Borstel, Stendal – ort, tidigare kommun, Stendal, Sachsen-Anhalt